ISO 8859-9, znane także jako Latin-5, bądź "tureckie", jest 8-bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO 8859. Oryginalnie zostało ono zaprojektowane by pokryć języki tureckie, oraz by mogło znaleźć więcej zastosowań niż ISO 8859-3. Kodowanie to różni się tylko sześcioma znakami (ich kody to: 0xD0, 0xDD, 0xDE, 0xF0, 0xFD, 0xFE) od ISO 8859-1.

Różnice w stosunku do ISO/IEC 8859-1 
Poniższa tabela porównuje ISO 8859-1 i ISO 8859-9:

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny, a „Znak” oznacza znak wspólny dla obydwu zestawów znaków.

Tablica kodów 

W powyższej tabeli, znak o kodzie 0x20 jest zwykłą spacją, 0xA0 jest spacją niełamliwą, a znak 0xAD jest miękkim myślnikiem.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859-9 w Unicode.

ISO 8859-09